Arabellites arcuatus är en ringmaskart som beskrevs av Hinde 1882. Arabellites arcuatus ingår i släktet Arabellites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
arcuatus